Damak ist der Name mehrerer Orte:

 Damak (Nepal), Stadt im Terai im Distrikt Jhapa im südöstlichen Nepal
 Damak (Ungarn), Damak ist eine Gemeinde im ungarischen Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén